Az 12 103-as számú mellékút egy bő tíz kilométer hosszú, öt számjegyű mellékút Pest megyében, a Börzsöny hegységben. Kismarost köti össze Szokolyán keresztül a népszerű kirándulóhelynek számító Királyréttel. Az út végig 2x1 sávos, kezelője a Magyar Közút Kht. Kismaroson ágazik ki a 12-es főútról észak felé, majd Börzsönyliget üdülőterületen keresztül Szokolya településen áthaladva Királyréten ér véget. Szokolya után egy aszfaltozott erdészeti úton Kóspallag irányába térhetünk le róla.

Nyomvonala 

Kismaros központjában ágazik ki észak felé a 12-es főútból, annak 6+500-as kilométer-szelvénye közelében. Elhalad a Budapest–Szob-vasútvonal hídja alatt, a Kismaros megállóhely közelében, majd elhalad a Királyréti Erdei Vasút kismarosi végállomása mellett, attól pár méterre nyugatra. Ezután északnyugatnak, majd másfél kilométer után északkeletnek veszi az irányt – így halad el Börzsönyliget településrész házai mellett –, később ismét inkább északnyugat felé fordul. Első, több mint 5 kilométerén végig nagyjából párhuzamosan halad az út, az erdei vasút és a Török-patak vagy Morgó-patak, bár egy helyen, Krónikás megállóhely előtt a vasút keresztezi az utat és átvált annak nyugati oldalára.

Mindhárom nyomvonal az út 5. kilométere közelében éri el Szokolya házait, ott egy darabon (az 5+700-as kilométer-szelvénye közelében) az út elkanyarodik a vasúttól, észak-északnyugati irányban keresztezi a patakot, majd 6 kilométernél, délkelet felé kiágazik belőle a 12 306-os út. Ettől kezdve ismét északnyugat felé halad, 7. kilométere után kilép a falu házai közül; utána az összeszűkülő völgyben ismét egymás közelébe kerül a patak, a vasút és az út.

Nyolcadik kilométere után néhány méterrel az út visszavált a patak nyugati partjára, majd Paphegy külterületi településrész vasútállomása után, majdnem pontosan 9 kilométer megtétele után a vasútvonalnak is áttér a nyugati oldalára. Utolsó szakaszán, 10. kilométere előtt elhalad a Királyréti Hajtánypálya közelében is. 10+310-es kilométer-szelvényében ér véget, Királyrét településrész központjában.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 11.

Jegyzetek 

12103
Börzsöny